«Импотент» — кинокомедия 1996 года студии «Новый Одеон». Режиссёр, сценарист и продюсер — Анатолий Эйрамджан. Премьера на телевидении состоялась 5 октября 1997 года на НТВ-Плюс Наше кино.

В 1997 году на Ялтинском международном кинофестивале награждён премией «Золотая Деметра» как «самый весёлый из представленных фильмов». Один из самых известных фильмов Анатолия Эйрамджана и девяностых годов..

Сюжет 
Главный герой комедии Михаил — добрый и немного наивный человек вместо празднования серебряной свадьбы, находясь в командировке в одной из стран Ближнего Востока, узнаёт от жены, что он ей больше не нужен и она выходит замуж за местного шейха, который оставляет вместо неё свою сестру. Жена объясняет Мише, что она не может больше жить с ним, так как он — импотент.

Оставив бывшую жену в объятиях шейха, Миша возвращается домой в Москву, где после целого каскада событий встречает свою единственную и узнаёт, что с его здоровьем всё в полном порядке.

В ролях 
 Михаил Державин — Михаил Михалыч
 Михаил Кокшенов — сосед Леонид
 Александр Панкратов-Чёрный — Александр
 Марина Дюжева — Маша
 Татьяна Догилева — Вика
 Наталья Селезнёва — Татьяна, жена Михаила
 Лариса Удовиченко — Даша, жена Александра
 Любовь Полищук — «Скорая-Помощь»
 Роксана Бабаян — Халима, сестра шейха
 Ирина Шмелёва — Надя
 Карен Аванесян — шейх
 Иван Бортник — Сергей Ладыгин по прозвищу Сикилет
 Владимир Грамматиков — Виталий
 Георгий Мартиросян — Георгий

Примечания

Литература 
 Готье М. От Бабника до Импотента

Фильмы России 1996 года
Кинокомедии России
Кинокомедии 1996 года
Фильмы на русском языке